Sean Green, (1970-), joueur de basket-ball.
 Sean Green, (1979 -), joueur de baseball.